IBI steht als Abkürzung für:

 Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
 Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft der Technischen Universität Berlin
 Institut für Biologische Informationsverarbeitung der Universität Düsseldorf
 Institut für Biologische Informationsverarbeitung des Forschungszentrums Jülich
 Institut für Bankinformatik an der Universität Regensburg
 Intel Boot Initiative, von Intel gegründetes Programm, das die Spezifikationen für das Extensible Firmware Interface definiert
 Irish Bible Institute

Ibi bezeichnet:

 eine Stadt in der spanischen Provinz Alicante, siehe Ibi (Spanien)
 einen Fluss in japanischen Präfekturen Gifu und Mie: Ibi (Fluss)
 ein Landkreis in der Präfektur Gifu: Ibi-gun (Gifu)
 eine ehemalige Stadt in diesem Landkreis: Ibi (Gifu) (heute: Ibigawa (Gifu))
 ein Lehen mit Sitz in diesem Landkreis: Ibi (Han)
 Ibi (Alcoyano), die größte Population von Foia de Castalla in der Region von Alcoyano 

 Ibi-Upu ist eine von Janosch 1949 erfundene Figur
 den Spitznamen von Robert Ibertsberger (* 1977), einem österreichischen Fußballspieler

Ibi ist der Name
 eines altägyptischen Königs der 8. Dynastie, siehe Qakare Ibi
 eines altägyptischen Königs der 13. Dynastie, siehe Ibi II.

Ibi ist der Familienname folgender Personen:
 Keiko Ibi (* 1967), japanische Naturfilmerin, Filmregisseurin

ibi bedeutet:
 „dort“ im Lateinischen

Siehe auch:
 İbi

IBI